The Machine ou La Machine désigne, dans plusieurs ouvrages de fiction ou de prospective, un ordinateur capable de prendre le contrôle de la société.
 La Machine ultime, titre français du roman de science-fiction  d'A. E. van Vogt publié en 1983.
 The Machine, film anglais réalisé par Caradog W. James, sorti en 2013
 La Machine de la série télévisée américaine Person of Interest diffusée depuis 2011.
 The Machine est un nom de projet de recherche informatique lancé en 2015.